Marcius, autor d'unes profecies 
 Gneu Marci, tribú de la plebs el 389 aC
 Gai Marci, tribú de la plebs el 311 aC
 Marc Marci, edil de la plebs al segle III 
 Quint Marci (Quintus Marcius) fou tribú militar de la Legio II mort en combat contra els bois el 193 aC
 Marc Marci (Marcus Marcius) fou tribú militar de la Legio II mort en combat contra els bois el 193 aC